Храм Алексия, Человека Божия — название православных храмов, освящённых во имя святого преподобного Алексия, человека Божия.

Россия

Алтайский край 
 Церковь Алексия, человека Божия (Ключи)

Архангельская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Новодвинск)

Волгоградская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Алексеевская)

Вологодская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Игошево)

Воронежская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Воронеж) — в микрорайоне Репное, Воронеж.

Ивановская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Шуя)

Иркутская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Коченга)

Кировская область 
 Церковь Алексия, человека Божия, при Епархиальном училище

Костромская область 
 Церковь Алексия, Человека Божия (Кострома) — в Гашеевой слободе

Курганская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Белозерское)

Ленинградская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Старая Ладога)
 Церковь Алексия, человека Божия (Подпорожье)

Москва 
 Церковь Алексия, человека Божия, в Крылатском
 Храм Алексия человека Божия в Красном селе
 Церковь Алексия, человека Божия, в Садовниках

Московская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Медвежьи Озёра) — храм-часовня

Новосибирская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Мошково)

Оренбургская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Оренбург)
 Церковь Алексия, человека Божия (Пугачёвский)
 Церковь Алексия, человека Божия (Репьевка)

Пензенская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Верхний Ломов)

Пермский край 
 Церковь Алексия, человека Божия (Ёгва)

Приморский край 
 Церковь Алексия, человека Божия (Артём)
 Церковь Алексия, человека Божия (Камень-Рыболов)

Псковская область 
 Церковь Алексия, человека Божия, с поля (Псков)

Республика Карелия 
 Церковь Алексия, человека Божия (Великая Губа)

Республика Татарстан 
 Церковь Алексия, человека Божия (Козяково-Челны)

Республика Чувашия 
 Церковь Алексия, человека Божия (Ядрин)

Ростовская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Пролетарка)
 Церковь Алексия, человека Божия (Александровка)

Самарская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Висла)

Санкт-Петербург 
 Церковь Алексия, человека Божия (Красносельский район)
 Церковь Алексия, человека Божия (Петроградский район)

Саратовская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Репьёвка)

Свердловская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Нижний Тагил)
 Церковь Алексия, человека Божия (Новоалексеевское)

Ярославская область 
 Церковь Алексия, человека Божия (Талицы)

Азербайджан 
 Церковь Алексия, человека Божия (Баку) — при детском сиротском приюте.

Латвия 
 Церковь Алексия, человека Божия (Рига)

Украина 
 Церковь Алексия, человека Божия (Бугаевка)
 Свято-Алексеевская церковь (Одесса)
 Церковь Алексия, человека Божия (Харьков)